Lethbridge (Alberta), een stad in de Canadese provincie Alberta.
Lethbridge (Australië), een plaats in de Australische staat Victoria.
Lethbridge (Newfoundland en Labrador), een plaats in de Canadese provincie Newfoundland en Labrador.

Ook:
Lethbridge (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk

Personen met de achternaam Lethbridge
John Lethbridge, de uitvinder van een duiktoestel (1715)